

Радужний міський округ — міський округ, Владимирська область
 Радужний міський округ — міський округ, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область